Kangerloralak bezeichnet:
 Kangerloralak (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerloralak (Bucht, Sisimiut) (auch Qeqertakuluup Timaa), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland